Kaya pode referir-se a:

Em história e geografia:
 Kaya (Burkina Faso), cidade na África Ocidental.
 Kayas das Florestas Sagradas dos Mijikenda, um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Em botânica:
 Kaya (árvore), Torreya nucifera.

Na música:
 Kaya (álbum), de Bob Marley & The Wailers.

No budismo:
 Kaya (budismo), com o significado de corpo ou manifestação.

Desambiguação